En Pologne, Kosmów peut désigner :

 Kosmów, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Kosmów, un village dans la voïvodie de Lublin.